João Paulo ist der Künstlername der Name folgender Personen:

 João Paulo (Fußballspieler, 1964) (Sergio Luis Donizetti; * 1964), brasilianischer Fußballspieler
 João Paulo (Fußballspieler, 1972) (João Paulo Araújo Monteiro; * 1972), portugiesischer Fußballspieler
 João Paulo (Fußballspieler, 1980) (João Paulo Pinto Ribeiro; * 1980), portugiesischer Fußballspieler
 João Paulo (Fußballspieler, Januar 1981) (João Paulo Daniel; * 1981), brasilianischer Fußballspieler
 João Paulo (Fußballspieler, Juni 1981) (João Paulo Andrade; * 1981), portugiesischer Fußballspieler
 João Paulo (Fußballspieler, 1988) (João Paulo de Sousa Dantas; * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 João Paulo (Fußballspieler, 1995) (João Paulo Silva Martins; * 1995), brasilianischer Fußballspieler
 João Paulo (Fußballspieler, 1996) (João Paulo Queiroz de Moraes; * 1996), brasilianischer Fußballspieler
 João Paulo (Fußballspieler, 1998) (João Paulo Moreira Fernandes; * 1998), kapverdischer Fußballspieler